Dignano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Dignano, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine,

Kroatien 

 Dignano d’Istria, ort, Istrien, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar